Sinh es un monstruo gigantesco de inmenso poder destructivo del juego de RPG Final Fantasy X. 

La historia de Sinh se remonta a la Guerra de las Máquinas entre Bevelle y Zanarkand. Sabiendo que no había posibilidad de victoria, Yu Yevon, el líder de Zanarkand, invocó a Sinh. Sin embargo, fue incapaz de controlar a la bestia, que destruyó Zanarkand. Desde ese momento, Sinh aterrorizó Spira atacando sus pueblos y ciudades. Fue Yunalesca quien derrotó por primera vez a Sinh usando como invocación suprema a Zaon, su propio marido. Sin embargo, Yunalesca murió, mientras que Yu Yevon empezó a crear un nuevo Sinh utilizando al propio Zaon. Fue entonces cuando se creó el Culto de Yevon, una escuela de pensamiento que afirmaba que Sinh sólo desaparecería si el pueblo expiaba sus pecados (de hecho, el nombre de Sinh es similar a la palabra inglesa que se traduce como pecado: sin). Mientras tanto, la única forma de derrotarle era mediante el rito de la invocación suprema, aunque sólo temporalmente, ya que el invocador moría y la invocación final era utilizada por Yu Yevon para volver a formar a Sinh. Entre su muerte y renacimiento había un periodo conocido como la Calma. Mil años después de su aparición, fueron Yuna y sus guardianes quienes derrotaron a Sinh definitivamente, introduciéndose en su interior y eliminando al propio Yu Yevon.

Personajes de Final Fantasy

ja:ファイナルファンタジーX#『シン』